Season of da Siccness - это дебютный альбом калифорнийского гангста-хорроркор рэпера Brotha Lynch Hung. Альбом был записан в студии "Black Market Records".

Об альбоме 
Альбом был записан в 1994 году, в Сакраменто, Калифорния.

Во время записи альбома умер брат Линча, человек под псевдонимом "Q-Ball" (кстати на обложке альбома написано что весь альбом посвящён Q-Ball'у, хотя на самом деле Q-Ball'у он посвятил только одну песню под названием "Liquor Sicc"). Именно поэтому тексты песен альбома содержат элементы насилия, жестокости и каннибализма.

Альбом также включает в себя две самых скандальных песен этого рэпера, Locc 2 Da Brain и Return Of Da Baby Killa.

В производстве альбома участвовали Brotha Lynch Hung, Mr. Doctor, Ron Foster, X-Raided, Zigg Zagg, Zoe, Sicx, Hyst, and Babe Reg.

Прием критиков и коммерческий успех 
В целом, альбом получил положительные отзывы от критиков и даже стал классикой хорроркора. Журнал Allmusic поставил альбому четыре с половиной звезды из пяти, а журнал Fangoria назвал альбом "знаковым" для хорроркора.

Что касается продаж то тут альбом превзошёл все ожидания. Альбом сразу же дебютировал на третьей строчке в чарте Billboard 200 и на первой строчке в чартах Top R&B/Hip-Hop Albums, Top Independent Albums и Top Rap Albums. К концу года альбом уже получил золотую сертификацию в США.

В США альбом стал платиновым, в январе 1996 года, что очень хорошо для хорроркор-альбома. Всего альбом продался три миллиона копий по всему миру.

Список композиций 
1.	"Cusche Break"  	0:18

2.	"Siccmade"  	3:46

3.	"Dead Man"  	0:53

4.	"Rest In Piss"  	4:42

5.	"Get Da Baby"  	0:36

6.	"Return Of Da Baby Killa" (featuring Sicx)	4:13

7.	"Locc To Da Brain" (featuring Zigg Zagg, Zo, Mr. Doctor and Hyst)	5.28

8.	"Q-Ball"  	1:08

9.	"Liquor Sicc"  	5:52

10.	"40 Break"  	1:14

11.	"Datz Real Gangsta"  	2:34

12.	"Deep Down" (featuring Mr. Doctor & Ron Foster)	6:51

13.	"Dead Man Walking"  	3:34

14.	"781 Redrum"  	0:47

15.	"Season Of Da Sicc" (featuring Sicx)	3:54

16.	"Welcome 2 Your Own Death" (featuring Hyst)	5:19

17.	"Real Loccs"  	4:15

18.	"Inhale With Da Devil"  	2:23

Семплы 
 Datz Real Gangsta
(Juicy - Sugar Free)
 Deep Down
(The Ohio Players — Funky Worm)
 Locc 2 Da Brain
(MC Shan - Left Me Lonely)
 I Seen A Man Die
(Luther Vandross - Nightmare)
 Siccmade
(Marvin Gaye - Aquaboogie)
 Goin' Down
(Nena - 99 Luftballons)
 Mind Playin' Tricks On Me
(The Isley Brothers - Hung Up On My Baby)

Примечания

Ссылки 
 Season Of Da Siccness на сайте Discogs

Альбомы Brotha Lynch Hung
Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы Death Row Records
Гангста-рэп-альбомы США
Джи-фанк-альбомы